Vittajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Alanen Vittajärvi, sjö i Pajala kommun, 
Ylinen Vittajärvi, sjö i Pajala kommun, 
Vittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749864-173272), sjö i Kiruna kommun,  (20,4 ha)
Vittajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749974-172774), sjö i Kiruna kommun,  (4 ha)

Finland
Vittajärvi (sjö, lat 68,25, long 23,57)
Vittajärvi (sjö, lat 67,48, long 23,98)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn